Il singolare del torneo di tennis Bukhara Womens 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Miharu Imanishi che ha battuto in finale Nigina Abduraimova 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Valentina Ivachnenko (semifinali)
 Nigina Abduraimova (finale)
 Amra Sadiković (semifinali)
 Teodora Mirčić (primo turno)

 Veronika Kapšaj (quarti di finale)
 Misa Eguchi (secondo turno)
 Mari Tanaka (quarti di finale)
 Akiko Ōmae (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bukhara Womens 2013